Ваге́ Миракя́н (; , Ереван, Армения) — армянский футболист, выступает на позиции полузащитника. Игрок клуба «Улисс».

Клубная карьера 
Миракян воспитанник футбольной школы «Мика». С 16 лет начал играть за дубль в Первой лиге. Но ввиду большой конкуренции не попадал в основную команду. В течение чемпионата 2010, покинул «Мику», перейдя в дилижанский «Импульс». Дебют состоялся 15 августа, в котором «Импульс» принимал «Пюник». Миракян вышел под занавес матча, заменив на 90 минуте Тиграна Восканяна. Миракян провёл 12 матчей в оставшиеся туры, причём во всех 12 матчах Миракян выходил на замену. В сезоне 2011 года Миракян пропустил, проведя игры в Первой лиге за «Импульс-2». В розыгрыше Кубка 2011/12 вместе с командой дошёл до финала, в котором потерпел поражение от гюмрийского «Ширака» со счётом 0:1. В сезоне 2012/13 Миракян вновь вернулся в основную команду.

Статистика выступлений 
Данные на 12 августа 2012 года

Достижения 
  «Импульс»
 Финалист Кубка Армении: 2011/12

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФФА 

Футболисты Армении
Игроки ФК «Импульс»
Игроки ФК «Улисс»